Lepka ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor M. Lepka (1936–2016), österreichischer Autor
 Hubert Lepka (* 1958), österreichischer Choreograf und Regisseur